Холокост може да се отнася за:

 Холокост (жертвоприношение) - три вида в древносемитската традиция и юдаизма;
 Холокост, унищожаване на евреите по време на Втората световна война.

Вижте също 
 Отричане на Холокоста